Heinz Stephan ist der Name folgender Personen:

* Heinz Stephan (Leichtathlet), deutscher Leichtathlet 
 Heinz Stephan (Mediziner) (1924–2016), deutscher Mediziner 
 Heinz Stephan (Unternehmer) (* 1933), deutscher Unternehmer und Kammerfunktionär 
 Heinz Stephan (Fußballspieler) (* 1925), deutscher Fußballspieler